Oleson ist der Familienname folgender Personen:
 Brad Oleson (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Peter Oleson (* 1946), kanadisch-US-amerikanischer Autor und Unterwasserarchäologe
 Nicholas R. Oleson (1966–1997), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Olson
 Olsson
 Ohlson
 Olesen